Gustave Latouche est un personnage de fiction créé par le dessinateur belge Godi et le scénariste Zidrou dans la série de bandes dessinées L'Élève Ducobu.

Le personnage est ensuite repris dans les films L'Élève Ducobu, Les Vacances de Ducobu et Ducobu 3.

Gustave est un instituteur très exigeant, qui s'énerve très facilement et ne faisant jamais grève.

Adaptations
 Au cinéma
Au cinéma, le rôle de Gustave Latouche a été interprété par Élie Semoun (dans L'Élève Ducobu, Les Vacances de Ducobu, Ducobu 3) et Ducobu Président.)

Filmographie 
 Films
 2011 : L'Élève Ducobu
 2012 : Les Vacances de Ducobu
 2020 : Ducobu 3
 2022 : Ducobu Président

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ducobu
 Léonie Gratin

Liens externes 

Personnage de L'Élève Ducobu
Enseignant de fiction